Ван де Валле () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван де Валле, Роберт (род. 1954) — бельгийский дзюдоист, олимпийский чемпион 1980 года, многократный призёр чемпионатов мира.
 Ван де Валле, Филипп (род. 1961) — бельгийский футболист, вратарь.
 Ван де Валле, Эдуард Рене (более известен как Эдди Уолли; 1932—2016) — бельгийский певец, называвший себя «Голосом Европы».

См. также 
 Ван де Валл, Ник